Tranzicija (latinski: transire prijeći, prelaziti) je višeznaċni pojam:

Druŝtvene znanosti: 
 društveno-ekonomske promjene: prelazak feudalizma u kapitalizam, prelazak monarhije u republiku;
 označavaju se reformske promjene (prelazak iz Druge republike u Treću republiku, prijelaz katoličanstva u protestantizam...);
 označava se prijelaz u razne faze društvenog poretka (iz državnog kapitalizma u liberalni kapitalizam, iz državnog socijalizma u samoupravni socijalizam, prijelaz kolonijalizma u neokolonijalizam);
 obnova (povrat) prethodnih poredaka, restauracija monarhije, restauracija feudalizma, restauracija kapitalizma ('tranzicijske zemlje', države koje su u prijelazu iz planskog gospodarstva u tržišno gospodarstvo i u tranziciji društvenog ili državnog vlasništva u privatno, tj. povratak socijalizma u kapitalizam);
 Demografska tranzicija, proces depopulacije u pojedinim zemljama
U psihologiji rodna tranzicija je transrodni prijelaz

Prirodne znanosti 
U fizici, kemiji, biologij... pod tranzicijom se podrazumijevaju razne vrste prijelaza iz jednog oblika u drugi, primjerice točkasta mutacija u genetici, energetska tranzicija (prijelaz s fosilnih goriva na čistu energiju - ekološka tranzicija), u medicini spolna tranzicija (promjena spola kirurškim putem uz hormonlnu terapiju i psihološku pomoċ), u astronomiji: tranzicija planeta (prijelaz Venere preko sunčevog diska ili prelazak planeto preko zvjezdane svjetlosti), tranzicija klime, tranzicija u arheologiji...

Umjetnost 

 Tranzicija stilskih razdoblja (primjerice prijelaz iz renesanse u barok, modernizma u postmodernizam)
 Umjetnička tranzicija, prijelaz iz jedne izražajne faze umjetnika u drugu (na primjer Picassova tranzicija iz plave i ružičaste faze u kubističku i apstraktnu)
 U glazbi modularni prijelaz melodije ili tonaliteta

Sport 
Taktički prijelazi u kolektivnim sportovima